Даниэль Тобиас Фабер (; 1667—1744) — немецкий органист XVIII века из города Крайльсхайм в Вюртемберге.

Известен благодаря сообщению Иоганна Готфрида Вальтера («Музыкальный лексикон», 1732) о том, что именно он, Фабер, в 1725 году сконструировал клавикорд с тремя независимыми педалями: для forte, для демпфера, дающего piano, и для колокольчиков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Музыкальные конструкторы и изобретатели
Органисты Германии